Небојша Поповић може се односити на:
 Небојша Поповић (кошаркаш), српски кошаркаш
 Небојша Поповић (рукометаш), српски рукометаш
 Небојша Поповић (фудбалер), хрватски фудбалер српског порекла